Volvo Shenzhen China Open 2006
 Volvo Beijing China Open 2006